Knierim ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Scimeca Knierim (* 1991), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Chris Knierim (* 1987), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Herbert Knierim (1924–2007), deutscher Politiker (CDU)
 Julius Knierim (1919–1999), deutscher Heilpädagoge, Musikwissenschaftler
 Ute Knierim, deutsche Tiermedizinerin und Nutztierethologin
 Valentin Knierim (1808–1885), deutscher Bürgermeister und waldeckischer Landstand

Knierim steht weiter für:
 Knierim Yachtbau, eine Werft in Kiel
 Knierim (Iowa), Ortschaft im Calhoun County, Iowa, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Knieriem
 Knyrim